L’Orient steht für:
 L’Orient, Ort in der politischen Gemeinde Le Chenit, Distrikt Jura-Nord vaudois, Kanton Waadt, Schweiz 
 L’Orient (Schiff, 1791), Linienschiff der französischen Marine und Flaggschiff der französischen Flotte von Napoleon Bonaparte
 L’Orient-Le Jour, libanesische Tageszeitung 
Siehe auch
 Les classiques de l’Orient 
 Connaissance de l’Orient
 Lorient